Madreselva hace referencia a varios artículos:

Botánica
 nombre común de la planta Lavandula latifolia;
 nombre común del género botánico Lonicera;
 nombre común de la planta Lonicera arborea
 nombre común de la planta Lonicera caprifolium;
 nombre común de la planta Lonicera implexa;
 nombre común de la planta Lonicera periclymenum;
 nombre común de la planta Lonicera xylosteum;
 nombre común de la planta Salvia lavandulifolia;
 nombre común de la planta Salvia officinalis'''.

Además
 Madreselva, tango de 1931 de Francisco Canaro y Luis César Amadori.
 Madreselva (película)'', película argentina de Luis César Amadori de 1938.